L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Karlsruhe se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Patricia Maria Țig remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Alison Van Uytvanck, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lara Arruabarrena et Renata Voráčová.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Ana Bogdan, de l'Allemande Mona Barthel, de la Slovaque Kristína Kučová, de la Luxembourgeoise Mandy Minella et de la Russe Natalia Vikhlyantseva. Elles sont respectivement remplacées par Elena-Gabriela Ruse, Ekaterine Gorgodze, Patricia Maria Țig, Bibiane Schoofs et Han Xinyun.

Lauréates 
En simple, la Roumaine Patricia Maria Țig remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant, en trois sets, la Belge et tête de série  Alison Van Uytvanck.

En double, Lara Arruabarrena et Renata Voráčová remportent leur premier titre ensemble en battant Han Xinyun et Yuan Yue.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Karlsruhe
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Karlsruhe
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en juillet 2019
Tennis en août 2019